A csajka (oroszul és bolgárul: Чайка) több szláv nyelvben is használt szó, jelentése: sirály.

 Csajka, családnév
 csajka főleg a katonaságnál használt, robusztus, gyakran kétrészes, tányér helyett étkezési célra használt alumíniumból vagy bádogból készült edény

Járművekkel kapcsolatos fogalmak
csajka (hajó), vitorlával és evezővel ellátott csónak
Csajka, a Gorkiji Autógyár (GAZ) gépkocsimárkája
GAZ–13 Csajka, szovjet személygépkocsi
GAZ–14 Csajka, szovjet személygépkocsi
Be–12 Csajka, szovjet repülő csónak (amfíbia)
a Vosztok–6 szovjet űrhajó hívójelzése
a PZL.23 Karaś lengyel könnyű bombázó Bolgár Légierőben használt elnevezése 
Polikarpov I–153 Csajka vadászrepülőgép